Noorda ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Noorda (1927–2010), niederländisch-italienischer Grafikdesigner
 Raymond Noorda (1924–2006), amerikanischer Geschäftsmann